Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2017 проводился с 11 по 18 февраля 2017 в городе Эверетт (штат Вашингтон).

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победителями чемпионата стала команда скипа Джейми Синклер, победившая в финале команду скипа Нина Рот. Бронзовые медали завоевала команда скипа Кассандра Поттер.

Джейми Синклер стала чемпионом (и вообще призёром чемпионата среди женщин) США среди женщин впервые.

Хотя команда Джейми Синклер выиграла чемпионат США, на  как женская сборная США выступала команда скипа Нина Рот, так как они за сезон набрали больше рейтинговых очков среди всех женских команд США, включая те очки, которые они получили, выйдя в финал чемпионата США 2017.

Коэффициент силы команд-участниц чемпионата () — 3,4200.

Одновременно и там же проходил чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2017.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источники: Teams - Women - 2017 USA Curling National Championship )

Групповой этап 

 Проходят напрямую в финал плей-офф.
 Проходят в полуфинал плей-офф.

Плей-офф

Полуфинал 
17 февраля, 14:00

Финал 
18 февраля, 11:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского чемпионатов США 2017
 Sinclair rink wins National Championship title | Curling | TeamUSA

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2017
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2017

Спорт в США в 2017 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в штате Вашингтон